Яхновщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Яхновщина — деревня в Дятловском районе Гродненской области.

Россия 
 Яхновщина — деревня вВолховском районе Ленинградской области.